Сен-Серне́н-дю-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний схід від Парижа, 75 км на південний захід від Діжона, 70 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 778 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1926,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сернен-дю-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сернен-дю-Буа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сернен-дю-Буа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сернен-дю-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сернен-дю-Буа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара